Amba Alagi est une montagne éthiopienne qui fut le théâtre de trois batailles :
 la bataille d’Amba Alagi (1895) est une victoire des troupes éthiopiennes sur les Italiens lors de la première guerre italo-éthiopienne ;
 la bataille d’Amba Alagi (1941) est une victoire des troupes britanniques sur les Italiens lors de la campagne d’Afrique de l’Est de la Seconde Guerre mondiale ;
 la bataille d’Amba Alagi (1943) est une bataille décisive de la révolte Woyane.

Homonymie de batailles
Bataille impliquant l'Éthiopie
Histoire coloniale de l'Italie